London Chess Classic  - щорічний шаховий турнір, який відбувається в грудні в Лондоні. Перший турнір відбувся 2009 року. Місце проведення турніру  — Олімпія конференц-центр.У 2013 році турнір проходив у форматі швидких шахів.

Переможці турніру

Сумарна таблиця виступів за 2009—2012, 2014—2017 рр.(класичні шахи) 

Лондон (шаховий турнір)